Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1979 година e 30-и пореден.

Започва на 21 януари 1979 г. и завършва на 7 октомври.

Съдържа в календара 15 старта.

Стартове 

Първоначално Голямата награда на Швеция, трябваше да се проведе в Андерсторп, между ГП на Монако и ГП на Франция, но заради смъртта на Рони Петерсон и Гунар Нилсон предишния сезон, и липса на пари за да се проведе състезанието, то е премахнато от календара.

Класиране

При пилотите 
Само най-добрите четири резултата от първите седем състезания и най-добрите четири резултати от останалите осем състезания важат относно крайното класиране.

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони